Roumi ist der Familienname folgender Personen:

 Majida El Roumi (* 1956), libanesische Sängerin und Schauspielerin
 Ohood Bint Khalfan Al Roumi, emiratische Ministerin und Politikerin